Gallese steht für:

 Gallese, eine Gemeinde in der Provinz Viterbo in der italienischen Region Latium 

Gallese ist der Familienname folgender Personen:

 Guido Gallese (* 1962), italienischer römisch-katholischer Geistlicher und Bischof von Alessandria
 Pedro Gallese (* 1990), peruanischer Fußballtorhüter